Extazy – grupa muzyczna
 extazy – potoczna nazwa substancji psychoaktywnej